Grinder (gereedschap), een apparaatje om wiet mee te vermalen.
Grinder (plaats), een plaats in de Noorse provincie Hedmark.
John Grinder, een Amerikaanse anglist, linguïst en onderzoeker.
Grindr, een dating app voor de telefoon.

Zie ook 
Grind, doorverwijspagina